Златко Хорват (; ) — хорватский гандболист, правый крайний клуба «Дабаш» и национальной сборной Хорватии. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, двукратный призёр чемпионатов мира, трёхратный призёр чемпионатов Европы.

Карьера 
Златко Хорват начал заниматься гандболом в детской команде «Загреб», за который на профессиональном уровне играл в течение 18 лет. В 2020 году перешёл в клуб «Металлург» (Скопье).

Достижения 
 «Загреб»:
 Чемпион Хорватии (17): 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Хорватии (16): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Чемпион SEHA-Лиги (1): 2012/13
 Серебряный призёр SEHA-Лиги (2): 2017/18, 2018/19
 Бронзовый призёр SEHA-Лиги (4): 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Финалист Кубка обладателей Кубков ЕГФ (1): 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Загреба»

Гандболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по гандболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Загреб»
Игроки ГК «Металург Скопье»